Ольга Миколаївна Романова (1822—1892) — донька імператора Російської імперії Миколи I та прусської принцеси Шарлотти, дружина короля Вюртембергу Карла I.
 Ольга Миколаївна Романова (1895—1918) — донька імператора Російської імперії Миколи II та гессенської принцеси Аліси. Розстріляна із сім'єю в Єкатеринбурзі.